Het ATP-toernooi van Lyon 2004 (met de officiële naam Grand Prix de Tennis de Lyon 2004) werd van 4 tot en met 10 oktober 2004 gespeeld in de Franse stad Lyon. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Palais des Sports de Gerland.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Lyon
Lyon 2004